(« église de la paix ») peut désigner :
 Friedenskirche (Potsdam) en Allemagne ;
 Friedenskirche (Wiesbaden) en Allemagne.

Voir aussi
 

Homonymie d'édifices religieux en allemand